And Then I Wrote – pierwszy album muzyka country Willie’ego Nelsona, nagrany w roku 1962.

Lista utworów

Muzycy biorący udział w nagraniu 
 Willie Nelson − gitara, śpiew

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy country
Albumy muzyczne wydane w roku 1962
Willie Nelson